Коппель — фамилия. Известные носители:
 Коппель, Жером (род. 1986) — французский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Коппель, Ильмар (1940—2020) — эстонский химик.
 Коппель, Кайдо (род. 1988) — эстонский футболист и тренер.
 Коппель, Лоне (род. 1938) — дочь Хермана Давида, датская оперная певица.
 Коппель, Николай (род. 1969) — сын Лоне, датский телеведущий, ведущий конкурса песни Евровидение 2014.
 Коппель, Томас (1944—2006) — сын Хермана Давида, датский композитор.
 Коппель, Херман Давид (1908—1998) — датский композитор.
 Коппель, Юлиус (1910—2005) — брат Хермана Давида, датский скрипач и альтист.

См. также 
 Коппел, Кирстен (род. 1989) — американская актриса.